Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2016 проводился с 14 по 20 февраля 2016 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2016 в городе Суифт-Каррент (Канада).

Победителями чемпионата стала (в 6-й раз в своей истории) команда скипа Ив Мёрхэд, победившая в финале команду скипа Лорен Грэй. Бронзовые медали завоевала команда скипа Ханны Флеминг.

Коэффициент силы команд-участниц чемпионата () — 3,4770.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2016.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Проходят в четвертьфинал плей-офф.
 Проходят напрямую в полуфинал плей-офф.

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 19 февраля, 12:00

Полуфинал. 19 февраля, 19:00

Финал. 20 февраля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2016

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2016

Спорт в Шотландии в 2016 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин